Médiaterre est un site d'informations mondiales francophone pour le développement durable, officiellement lancé en août 2002 depuis Johannesburg lors du sommet Mondial sur le Développement Durable (« Sommet de la Terre 2 »). 

Reconnue à cette occasion par l’Organisation des Nations unies comme une « initiative partenariale remarquable » (Initiative de Type 2)  Médiaterre a fait l'objet d'une réunion parallèle soutenue par la Francophonie et la France qui s'est déroulée sous la présidence de M. Adama Samassekou, président du comité préparatoire du sommet mondial sur la société de l'information  de 2003.

Médiaterre est né de la volonté conjointe de M. Christian Brodhag, qui deviendra par la suite délégué interministériel au développement durable, et de M. El Habib Benessahraoui, directeur exécutif de l’institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie (IEPF), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Son objectif est de procurer à la communauté francophone un outil de diffusion de l’information pour le développement durable dans le but de lutter contre la double fracture numérique.

Son comité d’orientation international est composé d’experts et d’acteurs reconnus du développement
durable. Le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable (CIRIDD), et l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie constituent le comité directeur de Médiaterre. Par ailleurs, le CIRIDD anime plusieurs sites du réseau.

Focus sur la conférence de Copenhague 
À l'occasion de la Conférence de Copenhague de 2009 sur le climat, le site Médiaterre a relayé les principales publications nées de cette conférence :

 Le glossaire du climat qui donne la définition des principaux termes utilisés dans les négociations sur le climat ou dans le domaine du développement durable, et éventuellement des commentaires qui permettent de préciser les thèmes en débat.

 Le guide des négociateurs pour décideurs, pour mieux comprendre les principaux enjeux qui feront l'objet des discussions lors des rencontres des grandes conférences des Nations unies sur les changements climatiques.

 Un numéro spécial de sa publication « Liaison Énergie-Francophonie » consacrée aux enjeux des changements climatiques.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 Site de Médiaterre
 Médiaterre sur le site de l'IEPF
 Médiaterre sur le site du CIRIDD
  L'action de l'OIF en faveur du développement durable
 Agora 21 dossier spécial pour Copenhague
 " Médiaterre dossier d'actualité spécial pour Copenhague

Média sur le changement climatique
Média consacré au développement durable